Рейнмар:

 Рейнмар фон Хагенау — немецкий средневековый поэт периода раннего миннезанга.
 Рейнмар фон Цветер (1200—1248) — немецкий средневековый поэт периода классического миннезанга.